Eyles ist der Name von

 Alan C. Eyles, Entomologe 
 Alieta Eyles, australische Wissenschaftlerin 
 Ethan Eyles (* 2002), australischer Squashspieler
 Francis Eyles († 1735), englischer Politiker und Abgeordneter 
 Sir Francis Eyles, 1st Baronet (1650–1716), englischer Kaufmann
 Helen Eyles, britische Biowissenschaftlerin 
 John Eyles († 1703), englischer Politiker und Abgeordneter 
 Joseph Eyles (1690–1740), englischer Politiker und Abgeordneter 
 Leonora Eyles (1889–1960), britische Schriftstellerin und Frauenrechtlerin
 Rodney Eyles (* 1967), australischer Squashspieler
 Victor Eyles (Victor Ambrose Eyles; 1895–1978), britischer Geologe und Wissenschaftshistoriker
 Vivyan Leonora Eyles (1909–1982), britische Schriftstellerin

folgenden Seen:
 Eyles Lake, ein Gebirgssee in der Region Southland, Neuseeland

Siehe auch:
 Eyle (Begriffsklärung)
 Ailes